Вару́ни (, ) или Варуна́ни (, ) — богиня вина и опьянения в индуизме и ведийской религии, супруга бога Варуны. Варуни олицетворяет очищающий нектар бессмертия амриту. В буддизме Варуни считается одной из форм Виджраварахи. Словом «варуни» также называют опьяняющий напиток, а на языке пали — пьяную женщину. В определённых текстах выражение «пить Деви Варуни» означает употребление опьяняющих напитков. Варуни — это также и особый медовый напиток, который называется излюбленным напитком брата Кришны Баларамы. В «Ману-смрити» этот напиток противопоставляется другому хмельному напитку суре. В ведийской астрологии, Варуни олицетворяет накшатру Шатабхиша (Шатабхишадж).

Как дочь Варуны 
Варуни так же иногда выступает не как жена, а как дочь Варуны.

В массовой культуре 
Варуни появляется в японской видеоигре «Digital Devil Saga 2» как аватара Серы.

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia for Epics of Ancient India, accessed 13 May 2006
 A Wisdom Archive on Varuni

Богини индуизма
Боги опьянения
Ригведийские боги
Боги по алфавиту